El término Tura puede referirse a:

Tura, localidad de Egipto célebre por sus canteras de piedra caliza.
Río Turá, conocido como Dolgaja, en Rusia.
Turá, una ciudad del krai de Krasnoyarsk, en Rusia.
Tura, o isla de Perejil, un islote deshabitado situado en el estrecho de Gibraltar.
Tura, una pequeña ciudad en el condado de Pest, en Hungría.

Un apellido o nombre:

Cosimo Tura, un pintor italiano de principios del renacimiento.
Tura Satana, una actriz japoneso-estadounidense.
Jordi Solé Tura, un político y jurista español, de Cataluña.
Montserrat Tura, una política española, de Cataluña.